Калафати — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Калафати, Василий Павлович (1869—1942) — русский и советский композитор и музыкальный педагог.
 Калафати, Дмитрий Дмитриевич (1914—2003) — русский и советский учёный и педагог.
 См. также 
 Калафат — город в Румынии, на левом берегу Дуная.